1. Liga 2019/20 steht für:
 1. Liga (Eishockey) 2019/20
 1. Liga (Tschechien) 2019/20 
 1. Liga (Polen) 2019/20